Pojem Balistika je užíván ve více významech:

 Balistika – nauka o pohybu projektilů v prostředí
 Vnitřní balistika – věda, zkoumající pohyb zrychlujícího projektilu (typicky uvnitř hlavně)
 Přechodová balistika – pohyb střely v okamžiku, kdy končí urychlování a střela přechází do vnějšího prostředí
 Vnější balistika – věda, zkoumající pohyb projektilu ve vnějším prostředí (vzduchu)
 Terminální balistika – pohyb střely v cíli (např. těle zasaženého zvířete)
 Soudní balistika – aplikovaná věda, užívaná při vyšetřování zločinů

Související články 
 Balistická křivka
 Mezikontinentální balistická raketa